Carell est un nom porté notamment par :
 Ghitta Carell (1899-1972), photographe hongroise puis italienne ;
 Lianella Carell (1927-200), actrice, scénariste, romancière et journaliste italienne ;
 Nancy Carell (1966-), actrice américaine ;
 Paul Carell,  né Paul Karl Schmidt, (1911-1997), porte-porte du ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich puis auteur d'histoire militaire après-guerre ;  
 Steve Carell (1962-), acteur, producteur et scénariste américain.